Большой Сирт, Сирт:

 Большой Сирт — историческое (римское) название залива Сидра у берегов Ливии.
 Большой Сирт (Марс) — область на Марсе, названная в честь залива.
 Сирт — центр одноимённого муниципалитета в Ливии.
 Сирт (муниципалитет) — муниципалитет в Ливии.

См. также 
 :en:Syrtis Major quadrangle — один из 30 квадрантов Марса.